Бадр ибн Абдул-Азиз Аль Сауд ( 1932 — 1 апреля 2013) — саудовский принц и государственный деятель, сын короля  Абдул-Азиза.

Биография

Происхождение 

Принц Бадр ибн Абдул-Азиз родился в 1932 году. Он был 20-м сыном короля Абдул-Азиза ибн Сауда. Его матерью была Хайя бинт Саад Аль Судайри, которая умерла в Эр-Рияде 18 апреля 2003 года по неизвестным причинам в возрасте 90 лет и была похоронена в Эр-Рияде.  Она принадлежала к влиятельной династии Судайри. У принца было два младших полнородных брата — принц Абдул-Илах (род. 1939) и принц Абдул-Маджид (1942—2007). Принц Бадр получил образование в Эр-Рияде.

Политическая карьера 

Король Сауд назначил принца Бадра министром транспорта в 1960 году, а затем министром связи в 1961 году . Однако в связи с его вступлением в организацию «Свободные эмиры», принц Бадр был снят с должности в 1962 году. В последние годы правления короля Сауда ( с 1962 года по 1964 год), вместе со своими братьями, принцами Таляльом и Фаваззом, участвовал в движении «Свободных эмиров». В это время был вынужден жить за рубежом (в Каире и в Бейруте) . Однако после прихода к власти короля Фейсала, принц Бадр был реабилитирован и в 1967 году назначен заместителем командующего Национальной гвардией Саудовской Аравии. Кроме того Бадр был назначен одним из отвечающих за международные миссии.

Принц был руководителем ежегодного фестиваля «Джанадрии», который проходил в Эр-Рияде и его окрестностях. Так же известно что принц Бадр не участвовал в борьбе за королевский престол. В 2005 году принц был назначен членом Совета национальной безопасности в 2005 году. В 2007 году стал членом «Совета верности».

В ноябре 2010 года принц Бадр ушел в отставку с должности заместителя командующего Национальной гвардии, в связи с проблемами со здоровьем .

Смерть 
Принц Бадр умер 1 апреля 2013 года в возрасте 81 года. Похороны прошли в мечети Имама Турки бин Абдуллы в Эр-Рияде 2 апреля.

Предки

Личная жизнь 
Принц Бадр женился на Хассе бинт Абдулла Аль Судайри, дочери своего дяди по материнской линии. У них было семь детей, четыре дочери и три сына. Старший сын Фахд был губернатором провинции Эль-Джауф (2001—2018),, супругой принца Фахда является Сара бинт Абдулла, дочь короля Абдуллы.

Примечания 

 
Политики XX века
Политики XXI века
Политики по алфавиту
Министры Саудовской Аравии
Губернаторы провинции Эр-Рияд